Er zijn in Nederland twee grote spoorwegstakingen geweest:
de Spoorwegstakingen van 1903
de Spoorwegstaking van 1944